Catedral de San Francisco se refiere a un edificio religioso, catalogado como catedral, pudiéndose referir el de San Francisco a su advocación (Catedral de "la advocación"), o a su localización (Catedral de "ciudad").

San Francisco como localización

en Argentina 
 Catedral de San Francisco de Asís, en San Francisco (Córdoba).

en Estados Unidos 
 Catedral de Santa María de la Asunción de San Francisco, en la ciudad de San Francisco (California).

San Francisco como advocación

San Francisco de Asís 
 Catedral de San Francisco de Asís, .

San Francisco de Paula 
 Catedral de San Francisco de Paula, .

San Francisco de Sales 
 Catedral de San Francisco de Sales, .

San Francisco Javier 
 Catedral de San Francisco Javier, .